Der Kanton Billom ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Clermont-Ferrand im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Vertreter im Generalrat des Départements sind seit 2015 Jocelyne Glace Le Gars  und Jacky Grand.

Geschichte 
Der Kanton wurde am 4. März 1790 im Zuge der Einrichtung der Départements als Teil des damaligen „Distrikts Billom“ gegründet.

Mit der Gründung der Arrondissements am 17. Februar 1800 wurde der Kanton dem damaligen Arrondissements Clermont-Ferrand zugeordnet und neu zugeschnitten.

Siehe auch: Geschichte Département Puy-de-Dôme und Geschichte Arrondissement Clermont-Ferrand

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 23 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Änderungen im Gemeindebestand seit der Neugliederung der Kantone 
2019: Fusion Dallet (Kanton Pont-du-Château) und Mezel → Mur-sur-Allier (Kanton Pont-du-Château)

Billom